Fargeas peut être un :

Patronyme 
 Daniel Fargeas (1934-2009), écologiste français

Toponyme 
 Logis de Fargeas, logis seigneurial à Vicq-sur-Breuilh 
 Parc du Bas-Fargeas, un espace vert de Limoges